Somosierra (bergpas), een bergpas in de Spaanse provincie Segovia
Somosierra (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie Madrid